Estrada de Ferro Matte Larangeira pode se referir as ferrovias construídas pela Cia Matte Larangeira, para transporte de erva-mate:

 Estrada de Ferro Porto Murtinho a São Roque - Ferrovia que ligava Porto Murtinho a São Roque, atual estado do Mato Grosso do Sul.
 Estrada de Ferro Guaíra a Porto Mendes - Ferrovia que ligava Guaíra a Porto Mendes, no Paraná.

Desambiguação